Кочер:
 Кочер, Зина (род. 1982) — канадская биатлонистка.
 Кочер, Михал — чешский астроном.
 Кочер, Фабьен (род. 1993) — швейцарская дзюдоистка.